

Беллєр — місто, штат Техас
 Беллєр — селище, штат Мічиган
 Беллєр — селище, штат Огайо

Див. також 
 Белейр ()